Квета Пешке і Франческа Ск'явоне були чинними чемпіонками, але цього разу Ск'явоне вирішила не брати участі.
Пешке грала в парі з Ренне Стаббс, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Івета Бенешова і Галина Воскобоєва.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, перемігши у фіналі пару Вікторія Азаренко і Тетяна Пучек з рахунком 4–6, 6–1, 10–7.

Сіяні пари 

  Кара Блек /  Лізель Губер (чемпіонки)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
  Олена Лиховцева /  Дінара Сафіна (півфінал)
  Міхаелла Крайчек /  Владіміра Угліржова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Draw

2007
Кубок Кремля